Bataliony noszące numer 12:

Wojska Polskiego II RP:
 12 Batalion Graniczny (1924–1931 → Batalion KOP „Skałat”)
 12 Batalion Pancerny (1937–1939)
 XII Batalion Saperów (1919–1931)
 12 Batalion Saperów (1939)

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
 12 Batalion Strzelców (1940–1941)
 12 Batalion Strzelców (1942–1943 → 15 Wileński Batalion Strzelców)
 12 Wołyński Batalion Strzelców (1944–1947)

Ludowego Wojska Polskiego:
 12 Batalion Budowy Mostów (1944–1945)
 12 Batalion Drogowy (1961–1966)
 12 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny (1944–1945)
 12 Batalion Kolejowy (1961–1966)
 12 Batalion Mostów Składanych (1960–1970)
 12 Batalion Remontowy
 12 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego
 11 Batalion Saperów (1944–1946)
 12 Batalion Zaopatrzenia (1969–2001)

Wojska Polskiego III RP:
 12 Batalion Medyczny (1996–2007) 
 12 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich (1994–2010)
 12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich (od 1994)
 12 Batalion Zaopatrzenia (od 1996)

Zobacz też 
 11 Batalion
 13 Batalion